Монтульё — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Монтульё — коммуна во Франции, департамент Эро.

См. также 
 Монтульё-Сен-Бернар